Deux caps italiens portent le nom de Spartivento :

 le cap Spartivento en Calabre ;
 le cap Spartivento en Sardaigne.